Kangerlussuatsiaq bezeichnet:
 Kangerlussuatsiaq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerlussuatsiaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerlussuatsiaq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerlussuatsiaq (Fjord, Ammassalik) (Lindenow Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangerlussuatsiaq (Fjord, Maniitsoq) (Evighedsfjord), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerlussuatsiaq (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland